De samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1859-1862 biedt een overzicht van de Eerste Kamerleden in de periode tussen de verkiezingen van 1859 en de verkiezingen van 1862. De zittingsperiode ging in op 20 september 1859 en liep af op 14 september 1862.

Er waren toen 39 Eerste Kamerleden, verkozen door de Provinciale Staten van de 11 provincies die Nederland toen telde. Eerste Kamerleden werden verkozen voor een termijn van negen jaar, om de drie jaar werd een derde van de Eerste Kamer hernieuwd.

Samenstelling na de Eerste Kamerverkiezingen van 1859

Gematigde liberalen (17 zetels)
Hendrik van Beeck Vollenhoven
Louis Beerenbroek
Edmond Willem van Dam van Isselt
Hermanus Petrus van den Dries
Jan Fransen van de Putte
Otto Boudewijn 't Hooft van Benthuizen
Pieter Loopuijt
Eduardus Johannes Petrus van Meeuwen
Franciscus Bernardus Hubertus Michiels van Kessenich
Frederic van der Oudermeulen
Cornelis Herman van Rhemen van Rhemenshuizen
Abram van Rijckevorsel
Adriaan Jan van Roijen
Gerard Regnier Gerlacius van Swinderen
Louis Libert Guillaume Marc Villers de Pité
Jan Arend Godert de Vos van Steenwijk
Jan Carel van Wessem

Conservatieven (12 zetels)
Tjaard Anne Marius Albert van Andringa de Kempenaer
Hans Willem van Aylva van Pallandt
Frederik Lodewijk Herbert Jan Bosch van Drakestein
Hendrik Rudolph Willem van Goltstein van Oldenaller
Cornelis Hartsen
Jacob Dirk Carel van Heeckeren van Wassenaer
Joan Huydecoper van Maarsseveen
Cornelis van der Lek de Clercq
Carolus Everhardus Josephus Franciscus van Nispen van Pannerden
Johan Antoni Philipse
Joost Taets van Amerongen tot Natewisch
Wyncko Johannes Tonckens

Liberalen (9 zetels)
Dominicus Blankenheym
Willem Herman Cost Jordens
Coos Cremers
Frans Julius Johan van Eysinga
Abraham Hartevelt Jzn.
Leendert Rijsterborgh
Louis van Sasse van Ysselt
Napoleon Franciscus Carolus Josephus Sassen
Anthony van Weel Dzn.

Conservatief-Protestants (1 zetel)
David Borski

Bijzonderheden
 Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 1859 waren dertien leden van de Eerste Kamer periodiek aftredend. Negen leden werden herkozen.
 Door Provinciale Staten van Noord-Holland werd Cornelis Hartsen (conservatieven) gekozen die de aftredende afgevaardigde Albrecht Frederik Insinger versloeg.
 Door Provinciale Staten van Zeeland werd Jan Fransen van de Putte (gematigde liberalen) gekozen in de vacature ontstaan door het periodiek aftreden van Marinus Cornelis Paspoort van Grijpskerke, die had aangegeven niet herkiesbaar te zijn.
 Door Provinciale Staten van Noord-Brabant werd Leendert Rijsterborgh (liberalen) gekozen in de vacature ontstaan door het periodiek aftreden van Michael Alexander Joseph van der Beken Pasteel (gematigde liberalen), die had aangegeven niet herkiesbaar te zijn.
 Door Provinciale Staten van Limburg werd Franciscus Bernardus Hubertus Michiels van Kessenich (gematigde liberalen) gekozen in de vacature ontstaan door het periodiek aftreden van Petrus Laurentius Regout, die had aangegeven niet herkiesbaar te zijn.
 Joost Taets van Amerongen tot Natewisch (conservatieven) werd op 20 september 1859 geïnstalleerd als opvolger van de op 14 mei 1859 afgetreden Johan Daniël Cornelis Carel Willem d'Ablaing van Giessenburg, die bij de Eerste Kamerverkiezingen van 1856 verkozen was door Provinciale Staten van Utrecht.

Tussentijdse mutaties

1860
 9 februari: Edmond Willem van Dam van Isselt (gematigde liberalen) overleed. Provinciale Staten van Gelderland kozen Willem Anne Schimmelpenninck van der Oye (conservatieven) als zijn opvolger; hij werd op 1 juni dat jaar geïnstalleerd.
 16 oktober: David Borski (conservatief-protestants) trad af. Provinciale Staten van Noord-Holland kozen Willem Boreel van Hogelanden (gematigde liberalen) als zijn opvolger; hij werd op 14 december dat jaar geïnstalleerd.

1862
 12 juni: Pieter Loopuijt (gematigde liberalen) trad af vanwege gezondheidsredenen. Provinciale Staten van Zuid-Holland kozen Theodorus Pieter Viruly (liberalen) als zijnopvolger, die vanwege de korte resterende duur van de zittingsperiode van de Eerste Kamer pas op 16 september 1862 geïnstalleerd werd.

1859-1862
Nederlandse politiek in 1859
Nederlandse politiek in 1862